Ки́рхер (); Ки́рчер () или Кирше́р () — фамилия.

Персоналии
 Кирхер, Афанасий (1602—1680) — немецкий учёный-энциклопедист и изобретатель.
  — австро-венгерский и немецкий художник-маринист, пейзажист и иллюстратор.
  — новозеландский актёр.
  — французский актёр.

Прочее
 Кирхер (лунный кратер) — назван в честь Афанасия Кирхера (1935).

См. также 
 Кирхерианум (1651) — при Римской коллегии кунсткамера (кабинет редкостей), где Афанасий Кирхер был куратором.